«Лесная царевна» — художественный фильм 2004 года.

Сюжет 
Фильм с традиционными героями русских сказок. Иван-царевич полюбил лесную царевну Марью. Но их счастью мешают тёмные силы: коварные и завистливые Ивановы братья Фёдор и Василий и обитающая в Марьином лесу нечисть: Баба-Яга, Леший, Кот Баюн и другие.

В ролях

Съёмки 
Съемки проходили на Русском Севере в Музее-заповеднике древнерусского зодчества «Малые Корелы» в селе Малые Карелы (под Архангельском), несколько эпизодов снято на берегу Белого моря в Северодвинске. 

При этом, критикой отмечалось, что «Природа выступает не только фоном действия, но порою вырастает и до самостоятельного образа».

«Поле боя» снималось под деревней Лявля на берегу реки Лявля (правый приток Северной Двины), а в роли «33 богатырей» выступали местные пограничники из казармы Восстания в Архангельске.

Критика 

«Лесная царевна» поражает зрителя с первых кадров, с первых звуков: заявка на красочность, сочность, какую-то удивительную широту и наполненность кадра, на многоёмкий звук. Картина удалась, и потому, что этот жанр сегодня – редкость, и потому, что мы обрели наконец настоящий фильм для семейного просмотра.

Замечательная сказка с незабываемой музыкой студии «Soundramа» стала результатом упорной работы Владимира Панкова и его коллег, которые очень много бродили по селам и весям, собирали фольклор и искали новые музыкальные инструменты. Поэтому это не только сказка, но и исследование нашего прошлого через призму народных сказаний. Самым примечательным персонажем можно считать кота Баюна, который очень нетипично выглядит для российского кино.

«Лесная царевна» – это, прежде всего, попытка осовременить, воскресить, русский эпос для юного зрителя. За лубочным фасадом в стиле Роу скрывается динамичный и даже мистический сюжет одной из самых странных народных сказок «Пойди туда – не знаю куда».

Мы признаемся в ошибке. Когда наш журнал начал акцию «Верните детям сказку», в которой мы пытаемся поставить вопрос о возрождении российского детского кино, мы утверждали, что вот уже 20 лет ни одного фильма для малышей у нас не появлялось. Но, как выяснилось, это совсем не так. Был, оказывается, фильм и вышел он сравнительно недавно (снят в 2004 году), а вышел на экраны в 2005. И называется он «Лесная царевна».

Призы и фестивали 
 Гран-При – VII Международный кинофестиваль для детей «Сказка», 2005 (Москва).
 Гран-При на Международном фестивале для детей и юношества «Filmak», 2005 (Чехия).
 Второй приз на Международном фестивале "Московская премьера", 2005 (Москва).
 Номинант кинофестиваля для детей и юношества «Schlingel», 2005 (Германия).
 Благодарность Администрации Президента РФ за вклад в развитие детского киноискусства.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Портнов - "Добрым молодцам урок". «Лесная царевна» вышла в город. (статья-рецензия на фильм в «Литературной газете», вып. 21-22, 2005)
 
  
 Новая русско-славянская сказка с голливудскими эффектами
 Макс Милиан - Лесное "хождение по мукам" // Кино-театр.ру

Фильмы кинокомпании «Ракурс»
Фильмы-сказки России
Детские фильмы России
Фильмы России 2004 года
Экранизации русских сказок